Kanał Główny – kanał, dopływ Białej Przemszy
 Kanał Główny – kanał, dopływ Wisły
 Kanał Główny „A” – alternatywna nazwa Kanału Czerniakowskiego w Warszawie

Zobacz też 
 Główna